Physobolus är ett släkte av mångfotingar. Physobolus ingår i familjen slitsdubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Physobolus